Música: Caixa (instrument musical)
 Tipografia: Majúscula
 Rellotges: Rellotge de caixa alta